Vudhavi Karangal Samuganala Thodar Kalvi Iyakam (en français Aide pour la Cause Sociale et l’Éducation Continue) est une ONG indienne fondée en 1991 par des étudiants pondichériens pour venir en aide aux enfants défavorisés du territoire de Pondichéry.

L'association héberge plus de . 

Un nouveau bâtiment de vie est achevé fin 2008 sur un autre terrain à Nonankuppam. Désormais 150 garçons vivent dans des infrastructures parfaitement fonctionnelles.

En 2017 une nouvelle unité est intégrée à Vudhavi Karangal. Il s’agit d’un pensionnat avec école intégrée fondée en 2009 par des proches du chanteur Yves Duteil pour venir en aide aux enfants issus des tribus du Tamil Nadu.

Notes et références 

Organisation non gouvernementale indienne
Association ou organisme lié à l'enfance